Richard Thompson puede hacer referencia a:

 Richard Thompson (1949), cantante, compositor y guitarrista inglés.
 Richard Thompson (1985), atleta de Trinidad y Tobago.